Aielo de Malferit kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Aielo de Malferit (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Aielo de Malferit (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar